The Peel Sessions 1991—2004 — сборник британской рок-музыкантки Пи Джей Харви, изданный в 2006 году.

Об альбоме 
The Peel Sessions 1991—2004 включает песни, записанные в эфире радиопередачи Джона Пила в период с 1991 по 2004 год. В буклете к The Peel Sessions Пи Джей Харви пишет, что выпускает альбом с большой любовью и благодарностью к Джону.

Сборник был положительно встречен критиками. Хизер Фарэс из Allmusic дал The Peel Sessions 4 звезды из 5 и описал его как «благодарность и прощание с давним другом». Рецензент Pitchfork Мэттью Мёрфи оценил альбом на 7,9 баллов из 10, описав его как «яркую живую запись, которую нервный, изменчивый дух толкает на мили от простого альт-рока».

Список композиций

Участники записи 
 PJ Harvey Trio
 Пи Джей Харви — вокал, гитара
 Стив Воэн — бас-гитара
 Роб Эллис — ударные, бэк-вокал, клавишные
 Дополнительные музыканты
 Джон Пэриш — гитара, клавишные
 Маргарет Фидлер — гитара, виолончель
 Тим Фартсинг — гитара
 Джош Клингхоффер — гитара
 Эрик Дрю Фельдман — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 The Peel Sessions 1991—2004 на сайте Discogs 

Сборники 2006 года
Альбомы PJ Harvey
Альбомы Island Records
Peel Sessions
Сборники на английском языке